Flor er et efternavn, der henviser til blandt andre:
 
 Christian Flor (1792–1875) - dansk præst, politiker og højskolemand
 Kai Flor (1886–1965) - dansk kunst- og musikkritiker
 Margherita Flor (1900–1991) - dansk operasangerinde
 Marianne Flor (født 1934) - dansk skuespiller
 Martin Richard Flor (1772–1820 ) - dansk-norsk skolemand, økonom og naturhistoriker
 Lars Flor (1789–1825) - dansk søofficer

Efternavne